{{Государственный деятель
 |титул                = 
 |имя                  = Винченцо Риччи 
 |оригинал имени       = 
 |изображение          = Vincenzo Ricci.jpg
 |ширина               = 
 |описание изображения = 
 |герб                 = 
 |подпись герба        = 
 |ширина герба         = 

 |должность          = Министр финансов Сардинского королевства
 |под именем         = 
 |флаг               = Flag of Kingdom of Sardinia (1848).svg

 |периодначало       = 27 июля 1848 года
 |периодконец        = 15 августа 1848 года
 |предшественник     = Оттавио Таон ди Ревель 
 |преемник           = Оттавио Таон ди Ревель 
|премьер            = Чезаре Бальбо 
 |монарх             =Карл Альберт 

|должность_2          = Министр внутренних дел Сардинского королевства
 |флаг_2               = Flag of Kingdom of Sardinia (1848).svg
 
 |периодначало_2        = 16 марта  1848 года
 |периодконец_2         = 27 июля 1848 года
 |предшественник_2      = 
 |преемник_2            = Джакомо Плецца
 |монарх_2              =Карл Альберт 

|должность_3          = Министр финансов Сардинского королевства
  |флаг_3               = Flag of Kingdom of Sardinia (1848).svg

 |периодначало_3        = 16 декабря 1848 года
 |периодконец_3         = 27 марта  1848 года
 |предшественник_3      = Оттавио Таон ди Ревель 
 |преемник_3            = Джованни Нигра

 |монарх_3              =Карл Альберт 

|должность_4          = Министр иностранных дел Сардинского королевства
  |флаг_4               = Flag of Kingdom of Sardinia (1848).svg

 |периодначало_4        = 16 марта 1848 года
 |периодконец_4         = 27 июля 1848 года
 |предшественник_4      = Эрмолао Асинарий Сан-Марцано
 |преемник_4           = Лоренцо Парето

 |монарх_4              =Карл Альберт 

 |дата рождения      = 17.5.1804
 |место рождения     = 
|дата смерти        = 18.5.1868
 |место смерти       = 
 |похоронен          = 
 |похоронена         = 
 |род                = Риччи
 |имя при рождении   = 
 |отец               = 
 |мать               = 
 |супруг             = 
 |супруга            = 
 |дети               = 

 |научная сфера      = 
 |место работы       = 
 |известен как       = 

 
 |партия             = 
 |образование        = 
 |учёная степень     = 
 |учёное звание      =
 |профессия          = 
 |деятельность       = 
 |вероисповедание    = 
 |награды            = 
 |автограф           = 
 |монограмма         = 
 |ширина монограммы  = 

 |сайт               = 
 |викисклад          = 
}}Винченцо Риччи''' (; 17 мая 1804, Генуя — 18 мая 1868, там же) — итальянский политический, государственный и дипломатический деятель.
, судья.

Биография 
Представитель дворянской генуэзской семьи маркизов Риччи, известной в истории генуэзского и итальянского Рисорджименто. Брат Альберто Риччи, политика и дипломата, пожизненного сенатора Сардинского королевства и Джованни Риччи, морского министра Королевства Италия.

В 1868 году дважды занимал пост министра финансов Сардинского королевства.
Был также министром иностранных и внутренних дел.

Примечания

Ссылки 
 Vincenzo Ricci
 Vincenzo Ricci

Министры внутренних дел Сардинского королевства
Министры иностранных дел Сардинского королевства
Министры финансов Сардинского королевства
Политики Италии XIX века
Политики Сардинского королевства
Маркизы Италии
Судьи Италии